Демидовский — название населённых пунктов:

Россия 
 Демидовский — хутор в Бирском районе Башкортостана.
 Демидовский — хутор в Верхнедонском районе Ростовской области.

Разное 
 Демидовский институт
 Демидовский район
 Демидовский столп
 Демидовский сад

См. также 
 Демидов
 Демидова
 Демидовка
 Демидово
 Демидовская
 Демидовское